Kailo peut être :
  Kaïlo, village sénégalais de la communauté rurale de Kafountine CR, dans l'arrondissement de Diouloulou et le département de Bignona, une subdivision de la région de Ziguinchor ;
 Kailo, territoire de la province du Maniema en République démocratique du Congo ;
 Kailo, localité du territoire de Kailo, en République démocratique du Congo.
 Kailo est une île de Naantali en Finlande

Homonymie de toponyme